Венков може да се отнася за:
 Валери Венков (р. 1969), български футболист
 Венелин Венков, няколко души с това име
 Венко Венков (р. 1921), български певец
 Латин Венков (р. 1984), български футболист
 Михаил Венков (режисьор) (р. 1947), български режисьор
 Михаил Венков (р. 1983), български футболист
 Невен Венков (р. 1982), български футболист
 Симеон Венков (р. 1943), български музикант
 Спас Венков (1928-2013), български певец